Szczawne – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza
 Szczawne – grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich
 Szczawne Kulaszne – przystanek kolejowy